Benito Juárez kan syfta på:

 Benito Juárez (1806–1872), en mexikansk politiker

Geografi

Argentina 
 Benito Juárez, Argentina, Buenos Aires,

Mexiko 
 Benemérito Juárez, ort, Oaxaca, San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Benito Juárez (Cocuite), Minatitlán, ort, 
 Benito Juárez (distrikt), Mexico City, 
 Benito Juárez (kommun), Guerrero, ort,  
 Benito Juárez (kommun), Quintana Roo, ort,  
 Benito Juárez (kommun), Sonora, ort,  
 Benito Juárez (kommun), Tlaxcala, ort,  
 Benito Juárez (kommun), Veracruz, ort,  
 Benito Juárez (kommun), Zacatecas, ort,  
 Benito Juárez (källa), ort, Baja California,   
 Benito Juárez (västra La Trinitaria kommun), ort,  
 Benito Juárez (östra La Trinitaria kommun), ort,  
 Benito Juárez Cuquila, ort, Oaxaca, Heroica Ciudad de Tlaxiaco,  
 Benito Juárez, Acapetahua, ort,  
 Benito Juárez, Amatenango del Valle, ort,  
 Benito Juárez, Atlamajalcingo del Monte, ort,  
 Benito Juárez, Ayala, ort,  
 Benito Juárez, Baja California Sur, ort, Comondú,  
 Benito Juárez, Benemérito de las Américas, ort,  
 Benito Juárez, Cacahoatán, ort,  
 Benito Juárez, Cárdenas, ort,  
 Benito Juárez, Chenalhó, ort,  
 Benito Juárez, Chiconcuautla, ort,  
 Benito Juárez, Chihuahua, ort, Ignacio Zaragoza,  
 Benito Juárez, Chilón, ort,  
 Benito Juárez, Coatlán del Río, ort,  
 Benito Juárez, Cosamaloapan de Carpio, ort, 
 Benito Juárez, Durango, Tlahualilo,  
 Benito Juárez, El Fuerte, ort,  
 Benito Juárez, Elota, ort,  
 Benito Juárez, Esperanza, ort,  
 Benito Juárez, Francisco Z. Mena, ort,  
 Benito Juárez, Frontera Comalapa, ort,  
 Benito Juárez, Veracruz, ort,  
 Benito Juárez, Huamantla, ort,  
 Benito Juárez, Huejotzingo, ort,  
 Benito Juárez, Isla, ort,  
 Benito Juárez, Jalpan, ort,  
 Benito Juárez, Jiménez, ort,  
 Benito Juárez, Jitotol, ort,  
 Benito Juárez, Manlio Fabio Altamirano, ort,  
 Benito Juárez, Mapastepec, ort,  
 Benito Juárez, Michoacán de Ocampo, ort, Susupuato, 
 Benito Juárez, Minatitlán, ort,   
 Benito Juárez, Motozintla, ort,  
 Benito Juárez, Nacajuca, ort,  
 Benito Juárez, Ocotepec, ort,  
 Benito Juárez, Ocozocoautla de Espinosa, ort,  
 Benito Juárez, Omealca, ort,  
 Benito Juárez, Oxchuc, ort,  
 Benito Juárez, Papantla, ort,  
 Benito Juárez, Paso del Macho, ort,  
 Benito Juárez, Pijijiapan, ort,  
 Benito Juárez, Pueblo Nuevo Solistahuacán, ort,  
 Benito Juárez, Quitupan, ort,  
 Benito Juárez, San Agustín Tlaxiaca, ort,  
 Benito Juárez, San Andrés Tuxtla, ort,  
 Benito Juárez, San Fernando, ort,  
 Benito Juárez, San Juan Evangelista, ort,  
 Benito Juárez, San Juan Guichicovi, ort,  
 Benito Juárez, San Lucas Ojitlán, ort,  
 Benito Juárez, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona,  
 Benito Juárez, San Mateo Yucutindoo, ort,  
 Benito Juárez, San Nicolás Buenos Aires, ort,  
 Benito Juárez, Santa María Chilchotla, ort,  
 Benito Juárez, Santiago Miahuatlán, ort,  
 Benito Juárez, Santo Tomás Ocotepec, ort,  
 Benito Juárez, Simojovel, ort,  
 Benito Juárez, Soledad Atzompa, ort,  
 Benito Juárez, Sombrerete, ort,  
 Benito Juárez, Soto la Marina, ort,  
 Benito Juárez, Tacotalpa, ort,  
 Benito Juárez, Tantima, ort,  
 Benito Juárez, Tapachula, ort,  
 Benito Juárez, Temixco, ort,  
 Benito Juárez, Teopisca, ort,  
 Benito Juárez, Tepeji del Río de Ocampo, ort,  
 Benito Juárez, Tetela de Ocampo, ort,  
 Benito Juárez, Tierra Blanca, ort,  
 Benito Juárez, Tlapacoya, ort,  
 Benito Juárez, Tomatlán, ort,  
 Benito Juárez, Tonalá, ort,  
 Benito Juárez, Tumbalá, ort,  
 Benito Juárez, Tuzantán, ort,  
 Benito Juárez, Uxpanapa, ort,  
 Benito Juárez, Villa García, ort,  
 Benito Juárez, Xicoténcatl, ort,  
 Benito Juárez, Yecuatla, ort,  
 Benito Juárez, Yehualtepec, ort,  
 Benito Juárez, Yucatán, ort, Tekax,  
 Benito Juárez (mitten La Trinitaria kommun), ort,